Mr. Doctor (alias de Mario Panciera) es un músico y artista esloveno-italiano. Es el líder de la banda de rock progresivo, sinfónico Devil Doll. Además de compositor, vocalista e instrumentista, es también pintor, escritor y se dice que tiene un doctorado en Filosofía.

Misterio de Mr. Doctor 
Su carrera artística está rodeada de un halo de misterio. En 1988 graba un CD con su banda Devil Doll  llamado "La marca de la bestia" del que sólo existe una copia. A partir de ahí, grabaría álbumes conceptuales con un marcada influencia de las películas clásicas de terror. 

Como pintor y escritor, sus trabajos también son poco difundidos. Ha trabajado en las carátulas de los álbumes de Devil Doll y ha escrito dos libros, de los cuales sólo uno salió a la luz debido a la censura. 45 Revolutions (A definitive discography of UK punk, mod, powerpop, new wave, NWOBHM, and indie singles 1976–1979, Volume I), del 2007.

Su nombre mismo fue un misterio hasta la publicación de su libro. A raíz de duras críticas y la censura que recibió en la época de Sacrilegium, Mr. Doctor no ha dado más entrevistas y nunca las dará.

Estilo vocal 
Su estilo vocal predominante es el sprechgesang, una voz entre el habla y el canto. Mr. Doctor posee un amplio registro al que le puede dar distintos matices y efectos; es por ello conocido como “el hombre de las mil voces”.

Discografía 
 The Mark of the Beast (1988) (existe sólo una copia)
 The Girl Who Was... Death (1989)
 Eliogabalus (1990)
 Sacrilegium (1992)
 The Sacrilege Of Fatal Arms (1993)
 Dies Irae (1996)

Citas 
Encabezado del anuncio que Mr. Doctor publicó para reclutar miembros para la alineación de Devil Doll:

Mr. Doctor, en respuesta a por qué sólo una copia de The Mark Of The Beast fue impresa:

Bibliografía 
 45 Revolutions (A definitive discography of UK punk, mod, powerpop, new wave, NWOBHM, and indie singles 1976–1979, Volume I) ISBN 88-95592-00-X

Enlaces externos 
 Devil Doll - The Website Dominated By Illusion  (en inglés)
 Mr. Doctor en Facebook

Músicos de Italia